Сан Педро дел Монте има више значења:

 Сан Педро дел Монте, Ел Оспитал (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Педро дел Монте, Ла Уизачера (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Педро дел Монте, Хосе Луис Лоза (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику